Die German Darts Open 2018 sind ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurden vom 13. bis zum 15. April 2018 von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das dritte Event der European Darts Tour 2018, welche im Rahmen der Pro Tour 2018 durchgeführt wird. Austragungsort war zum zweiten Mal die Saarlandhalle in Saarbrücken.

Den Titel sicherte sich der Deutsche Max Hopp, der sich im Finale mit 8:7-legs gegen den Engländer Michael Smith durchsetzte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus war in den ersten Runden ein best of 11 legs, im Halbfinale best of 13 legs und im Finale best of 15 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 135.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
PDC Pro Tour Order of Merit
Plätze 1–16
  Michael van Gerwen
  Peter Wright
  Rob Cross
  Michael Smith
  Daryl Gurney
  Mensur Suljović
  Joe Cullen
  Dave Chisnall
  Ian White
  Simon Whitlock
  Gerwyn Price
  Mervyn King
  Jelle Klaasen
  Darren Webster
  Benito van de Pas
  Steve Beaton

Sieger des UK Qualifier
  William O’Connor
  Terry Jenkins
  Kirk Shepherd
  Luke Humphries
  Nathan Aspinall
  Alan Tabern
  James Wade
  Richard North
  Robert Thornton
  Paul Nicholson
  Steve West
  Keegan Brown
  Ricky Williams
  Matthew Edgar
  Steve Lennon
  Luke Woodhouse
  Cameron Menzies
  Simon Stevenson

Sieger des West & South Europe Qualifier
  Maik Kuivenhoven
  Jan Dekker
  Danny Noppert
  José Justicia
  Ronny Huybrechts
  Zoran Lerchbacher
  Dimitri Van den Bergh
  Jermaine Wattimena

Sieger des Host Nation Qualifier
  René Eidams
  Tobias Müller
  Max Hopp
  Dragutin Horvat

Nordic & Baltic Qualifier
  Daniel Larsson

East Europe Qualifier
  Tytus Kanik

Setzliste

Turnierverlauf

Vorrunde 
 13. April 2018

Hauptrunde

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum war die Veranstaltung nicht im TV zu sehen, wurde allerdings auf Laola1.tv im kostenlosen Livestream übertragen.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf pdc.tv

Einzelnachweise 

2018
European Darts Tour 2018
Dartwettbewerb in Saarbrücken